Cet article présente les différentes campagnes européennes réalisées par le NK Maribor depuis sa première participation à la Coupe des coupes en 1992.

Le club réalise sa meilleure performance lors de la saison 2013-2014 qui le voit atteindre les seizièmes de finale de la Ligue Europa. Il se qualifie par ailleurs trois fois pour la phase de groupes de la Ligue des champions en 1999 et 2014 et 2017, terminant à chaque fois dernier.

Résultats en compétitions européennes

Légende du tableau

Résultats 
Note : dans les résultats ci-dessous, le score du club est toujours donné en premier.

Bilan

Notes et références

Lien externe 
 Historique du NK Maribor en compétitions européennes sur EU-Football.info.

NK Maribor
Maribor NK